Un soldat est un combattant d'une armée régulière, ou plus généralement un militaire, mais ce terme désigne par ailleurs :
 Soldat, généralement le premier niveau de la hiérarchie militaire ;
 Soldat, nom vernaculaire du Pyrrhocoris apterus, insecte appelé aussi gendarme ;
 Soldat, jeu vidéo lancé en 2002 ;
 Soldat, chanson d'Aya Nakamura sortie en 2019 ;
 SOLDAT, mystérieuse organisation du jeu Final Fantasy VII.

Voir aussi